Fogelin steht für:

 (2181) Fogelin, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Fogelin ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Fogelin (1932–2016), US-amerikanischer Philosoph